Хида́лго () — округ в штате Нью-Мексико, США. Административный центр округа — город Лордсберг. По данным переписи за 2010 год число жителей округа составляло 4302 человека.

Округ был назван в честь места подписи договора Гуадалупе-Идальго.

Географическое положение 
Расположен в юго-западной оконечности части штата на границе с Мексикой. По данным Бюро переписи населения США округ Хидалго имеет общую площадь в 8925 квадратных километра, из которых 8902 кв. километра занимает земля и 24 кв. километра — вода.

Население 

В 2010 году на территории округа проживало  человека (из них 50,2 % мужчин и 49,8 % женщин), насчитывалось 1936 домашних хозяйства и 1286 семей. Расовый состав: белые — 85,3 %, афроамериканцы — 0,6 %, коренные американцы — 0,8 % и представители двух и более рас — 1,8 %. 56,6 % населения были латиноамериканцами.

Население округа по возрастному диапазону по данным переписи 2010 года распределилось следующим образом: 25,8 % — жители младше 18 лет, 3,6 % — между 18 и 21 годами, 53,2 % — от 21 до 65 лет и 16,7 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст населения — 40,9 лет. На каждые 100 женщин в Хидалго приходилось 100,7 мужчин, при этом на 100 совершеннолетних женщин приходилось уже 99,6 мужчин сопоставимого возраста.

Из 1936 домашних хозяйств 66,4 % представляли собой семьи: 46,4 % совместно проживающих супружеских пар (17,4 % с детьми младше 18 лет); 14,2 % — женщины, проживающие без мужей и 5,8 % — мужчины, проживающие без жён. 33,6 % не имели семьи. В среднем домашнее хозяйство ведут 2,49 человека, а средний размер семьи — 3,09 человека. В одиночестве проживали 29,1 % населения, 11,7 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет).

Экономика 
В 2016 году из 3624 трудоспособных жителей старше 16 лет имел работу 1721 человек. В 2014 году медианный доход на семью оценивался в  $, на домашнее хозяйство — в  $. Доход на душу населения —  $. 20,2 % от всего числа семей в Хидалго и 24,3 % от всей численности населения находилось на момент переписи за чертой бедности.

Примечания 

Округа Нью-Мексико